

Patronyme 

 Thiébaud  de Lorraine (v. 1191-1220), duc de Lorraine ;
 Georges Thiébaud (1855-1915), journaliste, bonapartiste et nationaliste français ;
 Jean-Marie Thiébaud (1944-), médecin, écrivain, conférencier et généalogiste français ;
 Kelly Thiebaud (1982-), actrice et mannequin américaine ;
 Philippe Thiébaud (?-?) diplomate français ; 
 Thiébaud II de Lorraine (1263-1312), duc de Lorraine ;
 Valère Thiébaud (1999-), coureur cycliste suisse.
 Wayne Thiebaud (1920-2021), peintre américain ;

Toponyme 

 Saint-Thiébaud, commune française du Jura.

Patronyme français